Federico Guillermo Adolfo (20 de febrero de 1680-13 de febrero de 1722) fue el Príncipe titular de Nassau-Siegen desde 1691 hasta su muerte; realmente gobernó el principado a partir de 1707. Construyó el Castillo Inferior en Siegen.

Era el hijo mayor del Príncipe Guillermo Mauricio de Nassau-Siegen y de su esposa Ernestina Carlota de Nassau-Dillenburg. Solo tenía 11 años de edad cuando su padre murió. Su tío, Juan Francisco Desideratus asumió la regencia. Su tío murió en 1699, y la regencia fue asumido por el hijo de su tío Guillermo Jacinto. Después de una revuelta contra el desgobierno del principado de Guillermo Jacinto, Federico Guillermo Adolfo asumió el gobierno el 29 de marzo de 1707.

Matrimonio e hijos 
Se casó dos veces. El 7 de enero de 1702, se casó con Isabel (6 de enero de 1681 - 12 de noviembre de 1707), hija del Landgrave Federico II de Hesse-Homburg. Con ella, tuvo los siguientes hijos:

 Carlota Federica (30 de noviembre de 1702 - 22 de julio de 1785), casada con:
 Príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen (1694-1728)
 Conde Alberto Wolfgang de Schaumburg-Lippe
 Sofía María (28 de enero de 1704-28 de agosto de 1704)
 Sibila Enriqueta (21 de septiembre de 1705-5 de septiembre de 1712)
 Federico Guillermo II (11 de noviembre de 1706-2 de marzo de 1734), casado con Polixena Concordia Sofía, Condesa de Sayn-Wittgenstein
 Sofía Isabel (7 de noviembre de 1707-5 de octubre de 1708)

Después de la muerte de Isabel se casó el 13 de abril de 1708 con Amalia Luisa (27 de julio de 1687-18 de enero de 1750), hija del Duque Federico Casimiro Kettler de Curlandia y Semigalia y de su esposa Sofía Amalia de Nassau-Siegen. Después de la muerte de Federico Guillermo Adolfo, ella gobernó Nassau-Siegen como regente en nombre de su hijastro Federico Guillermo II. Este matrimonio produjo los siguientes hijos:

 Adelaida Guillermina Sofía (1 de marzo de 1709-16 de diciembre de 1710)
 Carlos Federico (4 de marzo de 1710-25 de diciembre de 1710)
 Carlota Guillermina (25 de abril de 1711-7 de marzo de 1771)
 Augusta Albertina (9 de septiembre de 1712-22 de febrero de 1742), casada con el Conde Carlos Federico Guillermo de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (29 de enero de 1708-9 de junio de 1756)
 Luis Fernando (29 de marzo de 1714 - 26 de febrero de 1715)
 Carolina Amalia Adolfina (26 de noviembre de 1715-10 de agosto de 1752), casada con el conde Cristián Augusto de Solms-Laubach
 Guillermo Mauricio (1 de marzo de 1717-5 de agosto de 1719)
 Isabel Eduviges (19 de abril de 1719-10 de enero de 1789), casada con el Conde Carlos Federico Guillermo de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, viudo de su hermana Augusta Albertina

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Descendants of Frederick William Adolf

Príncipes de Nassau
Casa de Nassau
Nacidos en Siegen